Чемпионат Казахстана по шахматам 2018 проходил с 3 по 13 мая впервые в Алма-Ате. Чемпионат страны разыгрывалось по круговой системе. В турнире приняли участие 12 шахматистов, в том числе 5 гроссмейстера. В четвертый раз чемпионом страны стал Пётр Костенко.

Регламент 
 Контроль времени: 1 час 30 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход начиная с первого.
 Призы: участники, занявшие 1—3 места, награждаются медалями и дипломами.
 Призовой фонд в размере 1 500 000 тенге;

Таблица

Примечания

Ссылки 
 
 Чемпионат РК среди мужчин и женщин 2016 года
 Все партии турнира на сайте chessbomb.com

Чемпионаты Казахстана по шахматам
2016 год в шахматах